Der Begriff ATLAS-Gruppe bzw. Atlas-Gruppe bezeichnet:

 ein ehemaliges Konsortium europäischer Fluggesellschaften, siehe ATLAS-Konsortium
 einen Verbund europäischer Polizei-Spezialkräfte, siehe ATLAS-Verbund